Бойл (; также встречается транскрипция Бойль) — может значить:

 Английская и ирландская фамилия
 Бойл — город в Ирландии
 Бойл — железнодорожная станция в городе Бойл.
 Бойл — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

Носители фамилии 
 Бойл, Брайан (род. 1984) — американский хоккеист, нападающий.
  (род. 1977) — американский политик, конгрессмен от 2 округа Пенсильвании.
 Бойл, Джеймс (род. 1959)— шотландский правовед.
 Бойл, Джейн (род. 1973) — канадская кёрлингистка.
 Бойл, Джон Эндрю (1916—1978) — английский востоковед.
 Бойл, Дэн (род. 1976) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион 2010 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года.
 Бойл, Дэнни (род. 1956) — британский кинорежиссёр.
 Бойл, Лара Флинн (род. 1970) — американская актриса.
 Бойл, Лиза (род. 1968) — американская фотомодель, актриса.
 Бойл, Лорен (род. 1987) — новозеландская пловчиха.
 Бойл, Марк (род. 1981) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Бойл, Мартин (род. 1993) — австралийский футболист.
 Бойл, Питер (1935—2006) — американский актёр.
 Бойл, Ричард (1675—1740) — британский военачальник и государственный деятель, фельдмаршал, 2-й виконт Шэннон.
 Бойль, Ричард (1694—1753) — английский аристократ и меценат, 3-й граф Бёрлингтон, «граф-архитектор».
 Бойл, Сьюзан (род. 1961) — британская певица, прославившаяся участием в шоу Britain’s Got Talent.
 Бойл, Том Корагессан (род. 1948) — американский писатель
 
 Бойл, Уиллард (род. 1924) — американский физик канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике за 2009 год.
 Бойл, Эммет (1879—1926) — американский политик, 13-й губернатор Невады

См. также 
 Бойль
 Закон Бойля — Мариотта
 Бойлы рыболовные — приманка, применяемая для ловли рыбы.